Kottek ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kottek (1906–1943), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ferdinand Kottek (1874–1955), österreichischer Politiker (CSP)
 Franz Kottek (1922–2007), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Hannes Kottek (1958–1994), österreichischer Jazzmusiker
 Lotte Hartmann-Kottek-Schroeder (* 1937), deutsche Lehrtherapeutin in der Gestalttherapie
 Vera Kottek (1963–2015), österreichisch-schweizerische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Kotek